Evert Gerrit Kroon – piłkarz wodny, reprezentant Holandii
 Evert Johan Kroon – pływak, reprezentant Antyli Holenderskich